Grm (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Grm (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje
 Grm (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče
 Grm (Zenica), een plaats in de gemeente Zenica in Bosnië-Herzegovina